Ворошиловка — деревня в Шумячском районе Смоленской области России. Входит в состав Озёрного сельского поселения. Население — 155 жителей (2007 год). 
 
Расположена в юго-западной части области в 2 км к северо-востоку от Шумячей, в 5 км севернее автодороги  Москва — Варшава («Старая Польская» или «Варшавка»). В 9 км южнее деревни расположена железнодорожная станция Понятовка на линии Рославль — Кричев.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в августе 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Шумячского района
Объекты, названные в честь Климента Ворошилова